Belair (Luxemburg)
Belair (Zuid-Australië)

Verenigde Staten
Belair (Clay County), Florida
Belair (Leon County), Florida
Belair (Georgia)
Belair (Louisiana)

Overig
Château Belair, de wijnmakerij van Saint-Emilion
Belair (Zwitserse luchtvaartmaatschappij), een luchtvaartmaatschappij in Zwitserland, sinds 2001
Belair (Wit-Russische luchtvaartmaatschappij), een luchtvaartmaatschappij in Wit-Rusland tussen 1991 en 1999
Belair (dans), een Franse en Antilliaanse volksdans

Zie ook 
Bel-Air (doorverwijspagina)
Belleair
Bellaire (doorverwijspagina)